Марн-ла-Коке́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 14 км на захід від Парижа, 8 км на південь від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 575 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1667,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Марн-ла-Кокетт 
 [ Розташування муніципалітету Марн-ла-Кокетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Муніципалітети департаменту О-де-Сен